Il singolare del torneo di tennis San Jose Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Bernie Mitton 6-7, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Sandy Mayer (secondo turno)
 Roscoe Tanner (semifinali)
 John McEnroe (semifinali)
 Arthur Ashe (campione)

 Hank Pfister (secondo turno)
 Assente
 Byron Bertram (quarti di finale)
 Bill Scanlon (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Jose Indoor 1978